Breu ist der Familienname folgender Personen:

 Beat Breu (* 1957), Schweizer Radsportler
  
 Josef Breu (1914–1998), österreichischer Geograph
 Michael Breu (1890–1941), deutscher Landrat
 Reinhold Breu (* 1970), deutscher Fußballtrainer und ehemaliger Fußballspieler
 Simon Breu (1858–1933), deutscher Komponist, Musiklehrer und Hochschullehrer
 Walter Breu (* 1949), deutscher Slawist

Siehe auch: 
 Bräu
 Broy
 Breus